

Asteroide
 5313 Nunes – asteroide della fascia principale

Geografia
 Governador Nunes Freire – comune del Brasile nello Stato del Maranhão

Persone
 Adalberto Nunes da Silva, noto come Betão (1978) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Adão Nunes Dornelles (1923-1991) – calciatore brasiliano
 Adelino Nunes (1960) – ex calciatore portoghese
 Airas Nunes (... – ...) – chierico e trovatore galiziano del XIII secolo
 Alessandro Mori Nunes (1979) – ex calciatore brasiliano
 Alessandro Nunes Nascimento (1982) – ex calciatore brasiliano
 Amanda Nunes (1988) – lottatrice di arti marziali miste brasiliana
 Anderson Pedro da Silva Nunes Campos (1983) – calciatore brasiliano
 André Henriques Nunes Coelho (1993) – giocatore di calcio a 5 portoghese
 Andrey Nunes dos Santos (2000) – calciatore brasiliano
 António Dias Graça Nunes (1964) – ex calciatore portoghese
 António Miguel Nunes Ferraz Leal de Araújo, noto come Miguel Leal (1965) –  allenatore di calcio portoghese
 Arsénio Martins Lafuente Nunes (1989) – calciatore portoghese
 Carlos Nunes (1914 – ...) – allenatore di calcio e calciatore portoghese
 Celso Dredy Guity Nunes (1955) – ex calciatore honduregno
 Cipriano Nunes dos Santos (1901 – ...) – calciatore portoghese
 Clara Nunes (1942-1983) –  cantante brasiliana
 Claudio Nunes (1968) – giocatore di bridge italiano
 Devin Nunes (1973) – politico statunitense
 Diego Nunes (1982) – lottatore di arti marziali miste brasiliano
 Diego Nunes (1986) – pilota automobilistico brasiliano
 Edith Nunes (1939-2018) – cestista paraguaiana
 Édson Ricardo Nunes Correia Silva (1984) – calciatore portoghese
 Emmanuel Nunes (1941-2012) – compositore portoghese
 Emerson Pereira Nunes (1981) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Eugenia Lopez Nunes (1883-1946) – mezzosoprano italiana
 Fábio Nunes (1992) – calciatore portoghese
 Felipe Nunes (1981) – ex calciatore brasiliano
 Fernão Nunes (... – ...) – mercante e viaggiatore portoghese
 Flávio Nunes Ferreira (1991) –  ex calciatore portoghese
 Gérson de Oliveira Nunes detto Gérson (1941) – ex calciatore brasiliano
 Gílson Nunes (1946) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Gino Nunes (1931-2013) – politico italiano
 Hélder Nunes (1994) – hockeista su pista portoghese
 Hélio Júnio Nunes de Castro (2000) – calciatore brasiliano
 Jair Nunes (1994) – calciatore saotomense
 Joan dos Santos Nunes (1976) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 João Nunes (1995) – calciatore portoghese
 João Batista Nunes de Oliveira detto Nunes (1954) – ex calciatore brasiliano
 João Mário Nunes Fernandes (1993) – calciatore guineense
 João Ferreira Nunes (1960) – architetto del paesaggio portoghese
 Jorge Amado Nunes (1961) – ex calciatore paraguaiano
 José Carlos de Araújo Nunes (1977) – ex calciatore portoghese
 José da Costa Nunes (1880-1976) – cardinale e patriarca cattolico portoghese
 José Leonardo Nunes Alves Sousa Jardim, noto come Leonardo Jardim (1974) – allenatore di calcio portoghese
 José Maurício Nunes Garcia (1767-1830) – compositore e presbitero brasiliano
 José Pedro Mourão Nunes Lamy Viçoso (1976) – ex pilota di Formula 1 portoghese
 Julia Nunes (1989) – cantautrice e youtuber statunitense
 Juan Guilherme Nunes Jesus detto Juan Jesus (1991) – calciatore brasiliano
 Kaio Nunes (1996) – calciatore brasiliano
 Lucas Rangel Nunes Gonçalves (1994) – calciatore brasiliano
 Luciano Nunes de Souza (1972) – ex calciatore brasiliano
 Luís Carlos Nunes da Silva, noto come Carlinhos (1937-2015) – allenatore di calcio e calciatore brasiliano
 Manoel Nunes, detto Neco (1895-1977) – calciatore brasiliano
 Marisa dos Reis Nunes in arte Mariza (1973) – cantante di fado portoghese
 Miguel Filipe Nunes Cardoso, noto come Miguel Cardoso (1994) – calciatore portoghese
 Patrícia Nunes Penicheiro (1974) – ex cestista portoghese
 Paulo Nunes (1959) – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Paulo Nunes (1971) – ex calciatore brasiliano
 Pedro Nunes (1502-1578) – matematico, cosmografo e cartografo portoghese
 Péricles da Silva Nunes (1994) – calciatore brasiliano
 Ricardo Nunes (1986) – calciatore sudafricano
 Ricardo Jorge Novo Nunes (1982) – calciatore portoghese
 Robert Kenedy Nunes do Nascimento detto Kenedy (1996) – calciatore brasiliano
 Rochele Nunes (1989) – judoka brasiliana naturalizzata portoghese
 Rúben Miguel Nunes Vezo, noto come Rúben Vezo (1994) – calciatore portoghese
 Sandro Lopez Nunes (1937) – scrittore, commediografo e saggista italiano
 Tiago Nunes (1980) – allenatore di calcio brasiliano
 Vágner Rogério Nunes detto Vágner (1973) – ex calciatore brasiliano

Pagine correlate 
 Nunes Vais